Натуральне число 1916
 1916 рік до нашої ери
 1916 рік нашої ери